Рикардо Эммануэль Браун (; род. 23 ноября 1972), более известный под сценическим именем Kurupt (Карапт) — американский рэпер и актер.

Биография 
Рикардо родился в Филадельфии, Пенсильвания. В подростковом возрасте переехал в Калифорнию, в южный Лос-Анджелес, где поселился в районе Креншо. До начала музыкальной карьеры состоял в банде Rollin 60’s Neighborhood Crips. Вскоре, Kurupt начал делать себе имя на местной музыкальной сцене. Подписав контракт с Death Row Records в начале 1990-х годов, он участвовал в записи двух классических альбомах империи Death Row: The Chronic Dr. Dre и Doggystyle Snoop Dogg'a. Также на Death Row Records Kurupt объединился с Dat Nigga Daz aka Daz Dillinger (настоящее имя Delmar Arnaud), и вместе они создали группу под названием Tha Dogg Pound. В 1995 году дуэт выпустил альбом под названием Dogg Food, который был продан в количестве более чем миллиона копий.

Дискография

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Рэперы США
Актёры США
Артисты, известные под псевдонимами
Исполнители Death Row Records
Джи-фанк-исполнители